Ардатовский район:

 Ардатовский район — в Мордовии.
 Ардатовский район  — в Нижегородской области.